Никола́й Но́сов: Носов, Николай Евгеньевич (1924—1985) — советский историк.
 Носов, Николай Николаевич (1908—1976) — советский детский писатель, лауреат Сталинской премии (1952).
 Носов, Николай Фёдорович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.